Алекса́ндр Нарима́нович Куша́ев (род. 8 марта 1973, Москва, СССР) — российский кинопродюсер, в прошлом — главный продюсер службы кинопоказа ГТК «Телеканал „Россия“».

Биография 
Родился 8 марта 1973 года в Москве.

С 1996 года работал корреспондентом программы «Деловая Россия» на канале РТР.

С 1997 года работал как режиссёр-постановщик на различных программах телеканалов «РТР», «НТВ» («Новости кино»), «ТВ Центр».

В 1998—2002 годах занимал должность заместителя начальника Службы кинопоказа телеканала «РТР».

В 2003—2007 годах — начальник Отдела кинопоказа Дирекции программ ФГУП ГТК «Телеканал „Россия“». В данной должности занимался закупкой и доведением до эфира иностранной (реже — крупной российской) кинопродукции.

В 2008—2019 годах — главный продюсер службы кинопоказа ГТК «Телеканал „Россия“». Занимался преимущественно (с сентября 2015 года — исключительно) участием в подготовке и продюсировании многих российских фильмов и сериалов, показываемых на телеканале. Участвовал в запуске сериального телеканала «Русский роман», вошедшего в пакет ВГТРК «Цифровое телевидение» в марте 2012 года.

Продюсер фильмов и сериалов, среди которых: «Холоп», «Последний богатырь: Корень зла» (1 и 2 часть), «Сказка про темноту», «Как я провёл этим летом», «Долгая счастливая Жизнь», «Жить», «Раскрашенная птица», а также сериалы «Зулейха открывает глаза», «Кровавая барыня», «Екатерина. Самозванцы», «Склифосовский».

В фильмографии более 600 различных кино и телепроектов.

Фильмография 

 2021 — Молоко птицы
 2021 — Последний богатырь 3
 2020 — Любовь, страх и ненависть
 2020 — Enemy Lines
 2020 — Последний богатырь: Корень зла
 2020 — Глубже!
 2020 — Зулейха открывает глаза
 2019 — Екатерина. Самозванцы
 2019 — Раскрашенная птица
 2019 — Холоп
 2018 — Девочки не сдаются
 2018 — Кровавая барыня
 2018 — Другие (сериал)
 2018 — Московская борзая 2
 2018 — СуперБобровы. Народные мстители
 2018 — Берёзка (сериал)
 2018 — Завод (фильм)
 2018 — На краю (сериал)
 2017 — Бумеранг
 2017 — Кухня. Последняя битва
 2017 — Кровавая барыня (сериал)
 2017 — Торгсин (мини-сериал)
 2017 — Кухня. Последняя битва
 2017 — Последний богатырь
 2016 — Чёрная кошка (телесериал)
 2016 — Челночницы
 2016 — СуперБобровы
 2016 — Ставка на любовь
 2016 — Деньги (сериал)
 2015 — Московская борзая (сериал)
 2015 — Страна чудес
 2015 — Тряпичный союз
 2014 — Семья маньяка Беляева (мини-сериал)
 2014 — Отец Матвей (сериал)
 2014 — Год в Тоскане (сериал)
 2014 — Красивая жизнь (сериал)
 2013 — Карина Красная (сериал)
 2013 — Проверка на любовь
 2013 — Я тебя никогда не забуду
 2012 — Без следа сериал
 2012 — Долгая счастливая жизнь
 2012 — Склифосовский
 2012 — Жить
 2012 — Удиви меня
 2011 — Бесприданница
 2011 — Домработница
 2011 — Гадкий утёнок
  — Цветы от Лизы
 2010 — Богатая Маша
 2010 — Вдовий пароход
 2010 — Дальше - любовь
 2010 — Допустимые жертвы
 2010 — Дочки-матери
 2010 — Как же быть сердцу 2
 2010 — Как я провёл этим летом
 2010 — Крыса
 2010 — Леший. Продолжение истории
 2010 — Полынь - трава окаянная
 2010 — Путь к себе
 2010 — Саша
 2010 — Солнечное затмение
 2010 — Школа для толстушек
 2009 — Любовь до востребования
 2009 — В погоне за счастьем
 2009 — Варенька. Испытание любви
 2009 — Женщина-зима
 2009 — Как же быть сердцу
 2009 — Когда мы были счастливы
 2009 — Кровь не вода
 2009 — Любка
 2009 — Мой
 2009 — Монро
 2009 — Первая попытка
 2009 — По следу Феникса
 2009 — Сказка про темноту
 2009 — Террор любовью
 2009 — Я буду жить
 2008 — Девять признаков измены
 2008 — Игра в прятки
 2008 — Ключи от счастья
 2008 — Превратности судьбы
 2008 — Своя правда
 2008 — Синяя борода
 2006 — Аврора

Награды 
  — Премия «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль, Серебряный медведь за выдающиеся художественные достижения за фильм «Как я провёл этим летом» (Берлинский кинофестиваль)
  — Награда за лучший фильм «Как я провёл этим летом» (Лондонский кинофестиваль)
  — Номинант премии «Ника» за фильм «Как я провёл этим летом»
 2011 — Орден Дружбы — за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу.
  — Премия «Золотой орёл» за фильм «Как я провёл этим летом»
  — Номинант премии «Золотой орёл» за сериал «Склифософский» в номинации «Лучший телевизионный сериал»
  — Номинант премии «Ника» за фильм «Долгая счастливая жизнь»
  — Номинант премии «Золотой орёл» за сериал «Торгсин» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал»
  — Номинант премии «Золотой орёл» за сериал «Берёзка» в номинации «Лучший телевизионный сериал»
  — Главный приз кинофестиваля «Золотой Феникс», статуэтка «Бриллиантовый» Феникс»
  — Премия «Чешский лев» за фильм «Раскрашенная птица»
  — Премия ЮНИСЕФ за фильм «Раскрашенная птица» (Венецианский кинофестиваль)

Примечания

Ссылки 

Кинопродюсеры России
Родившиеся в Москве
Родившиеся 8 марта
Родившиеся в 1973 году